

Маттесон — місто, штат Вісконсин
 Маттесон — селище, штат Іллінойс